Phèdre, prénom épicène qui signifie  en grec, peut faire référence à :

Mythologie 
 Phèdre, fille de Minos et de Pasiphaé et épouse de Thésée.

Personnalités 
 Phèdre de Myrrhinonte, disciple de Socrate () ;
 Phèdre, philosophe grec, disciple d’Épicure et contemporain de Cicéron ().
 Phèdre, septième épouse d'Hérode le Grand.
 Phèdre, auteur latin de fables (14 av.-50 ap. J.-C.).

Littérature 
 Phèdre ou Hippolyte porte-couronne, tragédie grecque d'Euripide ;
 Phèdre, tragédie de Sophocle (perdue) ;
 Phèdre, dialogue de Platon ;
 Phèdre, tragédie de Sénèque ;
 Phèdre, tragédie de Jean Racine créée en 1677 ;
 Phèdre, tragédie de Jacques Pradon créée en 1677 ;
 Phèdre (Freda), tragédie de Gabriele D'Annunzio créée en 1909 ;
 Phèdre (à repasser), pièce de théâtre parodique de Pierre Dac créée en 1935.

Un certain nombre d'autres œuvres dramatiques s'inspirant du même mythe portent le nom d'Hippolyte, l'autre protagoniste principal de la légende, comme la tragédie d'Euripide (cf. ci-dessus).

Musique 
 Phèdre, tragédie lyrique de Jean-Baptiste Moyne, livret de François Benoit Hoffmann (1786)
 Phèdre, suite de ballet de Georges Auric
 Phèdre, opéra en cinq scènes de Marcel Mihalovici (1961)
 Phaedra cantate de Benjamin Britten (1975).

Théâtre, cinéma et télévision 
 Phèdre, tragédie Phèdre, de Jean Racine, amise en scène par Brigitte Jaques-Wajeman ;
 Phèdre, film français de Pierre Jourdan (1968) ;
 Phèdre, série télévisée de Pierre Cardinal (1988).

Zoologie 
 Phèdre, coléoptère des zones tropicales d’Amérique du Sud (Brésil, Guyane).

Voir aussi
 , version anglophone de « Phèdre »

Homonymie de titre
Homonymie de nom romain